Че́лио Кальканьи́ни (устар. Целио или Целий, , ) — итальянский гуманист и учёный-универсал — филолог, поэт, комедиограф, историк, переводчик, натурфилософ и . Свои латинские труды он подписывал: Caelius Calcagninus. Профессор Университета Феррары. Один из предшественников идеи Николая Коперника о вращении Земли.

Биография 
Родился в Ферраре. Кальканьи́ни был внебрачным сыном апостольского протонотария Марио Кальканьино Кальканьини, его матерью была Лукреция Константини. За свою жизнь сменил множество профессий: солдат императорской армии, затем дипломатический представитель герцога Феррарского, с которым он много путешествовал по Польше и Венгрии. В частности,  в 1518 году он побывал в Кракове на свадьбе короля Сигизмунда I, и некоторые историки высказывают предположение, что там он услышал о системе мира Коперника. Одновременно Кальканьини был рукоположен в каноники (1510 год) и стал сотрудником канцелярии римского кардинала Ипполито I д’Эсте, брата феррарского герцога Альфонсо; в этой должности он, помимо прочего, занимался неудавшимся разводом английского короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Как представитель кардинала он участвовал в выборах императора Карла V (28 июня 1519 года).

С 1506 года и до конца жизни Кальканьи́ни — профессор кафедры греческой и латинской литературы Университета Феррары. Его учеником и преемником в Феррарском университете был Джиральди Чинтио.

3 сентября 1520 года кардинал Ипполито д'Эсте скончался, Кальканьини вернулся в родную Феррару и вновь занялся преподаванием в университете. До 1525 года он был наставником будущего кардинала Ипполито II д’Эсте.

Умер Кальканьини в родной Ферраре в 1541 году, похоронен на городском кладбище делла Чертоза (Cimitero monumentale della Certosa di Ferrara) в Доминиканском монастыре, которому он также завещал свою ценную библиотеку из 1249 книг. Рукописи своих трудов он передал герцогу Эрколе II д'Эсте, который в 1544 году напечатал их в Базеле за свой счет..

Творчество 
Кальканьини оказал большое влияние на литературные и языковые новации Франсуа Рабле, с которым, вероятно, встречался в Италии. а также был учителем Клемана Маро. Получил высокую оценку  Эразма Роттердамского в труде Ciceronianus.  Большую историческую ценность представляют сохранившаяся переписка Кальканьини и его литературоведческие заметки.

Историки предполагают, что в начале XVI века в Ферраре Кальканьини встречался с Коперником, завершавшим своё обучение в Италии. В своей восьмистраничной брошюре «Quod caelum stet, terra moveatur, vel de perenni motu terrae» (Небо неподвижно, а Земля вращается, или о вечном движении Земли) Кальканьини высказал мнение, что Земля совершает суточное вращение. Это мнение обсуждал также авторитетный итальянский астроном Франческо Мавролико. Кальканьини вывел из вращения Земли причины предварения равноденствий и морских приливов (в последнем он предвосхитил аргументацию Андреа Чезальпино и Галилея).

Брошюра Кальканьини была опубликована посмертно, в 1544 году (в сборнике трудов Opera aliquot, почти одновременно с книгой Коперника), однако задумана в 1520-е годы и, скорее всего, её рукописные копии, по обычаю того времени, расходились и раньше. Таким образом, задолго до появления книги Коперника «О вращении небесных сфер» гипотеза о вращении Земли обсуждалась в научной среде; однако более смелая идея вращения Земли вокруг Солнца до Коперника в христианской Европе открыто не высказывалась и не обсуждалась.

Труды 
Посмертно изданный сборник трудов (1544)
 Opera aliquot
содержит основные труды Кальканьини.

 De libero animi motu — богословский труд, в котором ватор поддерживает позицию Эразма Роттердамского и его «De libero arbitrio» против Мартина Лютера. Он, в частности, отверг лютеранскую доктрину предопределения.
 De rebus Aegyptiacis — перевод книги Плутарха «Об Исиде и Осирисе», который пробудил интерес к Египту и, в частности, к египетским иероглифам.
 Descriptio Silentii — этюд о видении фигуры бога молчания Гарпократа.
 Anteros, sive de mutuo amore — неоплатоническая интерпретация мифа об Эросе и Антеросе.
 Quod caelum stet, Terra moveatur vel de perenni motu Terrae — обоснование гипотезы вращения Земли, написана около 1525 года.

См. также Epistolarum criticarum et familiarum libri XVI, Amberg, 1608.

Русские переводы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Online Galleries, History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries High resolution images of works by and/or portraits of Celio Calcagnini in .jpg and .tiff format.

Персоналии Италии XV века
Персоналии Италии XVI века
Преподаватели Феррарского университета
История астрономии